En la Argentina existen dos departamentos llamados Colón, en las provincias de Córdoba y Entre Ríos:

 Departamento Colón (Córdoba).
 Departamento Colón (Entre Ríos).

También puede referirse a:
 El departamento de Colón (Honduras).
 El departamento de Colón (Panamá).